RMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ramagundam (India)